2-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1962 () проводился в городе Реджайна (провинция Саскачеван) c 26 февраля по 1 марта 1962 года. В провинции Саскачеван и городе Реджайна чемпионат проводился впервые.

В турнире приняло участие 10 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (1-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Британская Колумбия (для команды, которую возглавляла скип Ina Hansen, это была 1-я победа в чемпионатах). Серебряные медали завоевала команда, представлявшая провинцию Саскачеван (скип Joyce McKee), бронзовые медали — команда, представлявшая провинцию Квебек (скип Anne Phillips).

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг. Если у команд, претендующих на первое место, оказывается одинаковое количество побед, между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Rosters - STOH - Soudog's Curling History Site

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1962

1962
Спортивные соревнования в Реджайне
Спорт в Канаде в 1962 году
Февраль 1962 года
Март 1962 года